Spojení písmen L a B může mít různé významy:

LB 
 LB – kód ISO 3166-2 pro Libanon
 AL-LB – kód ISO 3166-2 pro okres Librazhd
 CF-LB – kód ISO 3166-2 pro prefekturu Lobaye
 bývalá SPZ okresu Liberec
 zkratka bývalé české parlamentní politické strany Levý blok

lb 
 lucemburština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 libra - jednotka hmotnosti

.lb 
 .lb – internetová doména nejvyššího řádu pro Libanon